Айвар Аннисте (; род. 18 февраля 1980, Пылтсамаа, Йыгевамаа) — эстонский футболист, центральный полузащитник, тренер. Выступал за сборную Эстонии.

Клубная карьера 
Выступал за различные клубы Эстонии, а также Норвегии и Швеции. В 2009 году перешёл в футбольный клуб «Флора», за 26 матчей забил 1 гол. В 2010 году завершил профессиональную карьеру, позднее выступал на любительском уровне за «Нымме Юнайтед», «Таллинна Юликоол», «Виймси», резервные команды таллинского «Калева».

Выступления за сборную 
Дебютировал в выступлении за национальную сборную Эстонии по футболу в 1997 году. Завершил карьеру в 2008 году, имея на своем счету 45 матчей за сборную, и 3 гола.

Тренерская карьера 
В начале тренерской карьеры входил в тренерские штабы юношеской и взрослой сборных Эстонии, а также работал с младшими командами клуба «Калев» (Таллин). В начале 2021 года назначен главным тренером клуба совместно с Даниэлем Мейелем, под руководством тренерского дуэта клуб занял второе место в первой лиге и в 2022 году выступал в высшей лиге.

Примечания

Ссылки 
  Профиль на сайте Soccernet.ee
 
 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Таллин»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Улл/Киса»
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «Хёнефосс»
Игроки ФК «Энчёпинг»
Игроки ФК ТФМК
Игроки ФК «Флора-2»
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Калев» Таллин